Zapasy na Letniej Uniwersjadzie 1981 rozgrywane były w lipcu w Bukareszcie.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 

1981 w zapasach
Zapasy w Rumunii
1981 w Europie
Sport w Bukareszcie
Zapasy na letnich uniwersjadach